De European Darts Championship 2014 is de zevende editie van European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 24 tot 26 oktober in de RWE-Sporthalle, Mülheim.

Adrian Lewis wist zijn eerste titel, die hij in de voorgaande editie wist veilig te stellen door in de finale Simon Whitlock met 11–6 te verslaan, niet te prolongeren nadat hij in de eerste ronde met 6–4 verloor van Jelle Klaasen.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor de eerste keer te winnen door in de finale Terry Jenkins met 11–6 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande edities met £50,000 verhoogd en bedraagt deze editie £250,000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers zijn de top 16 van de PDC Order of Merit op 13 oktober 2014. Verder gingen er 8 plaatsen naar de top 8 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit en de top 7 niet-gekwalificeerde spelers van de Europese Order of Merit en één niet-gekwalificeerde Scandinavische speler.

Schema
De loting vond plaats op 12 oktober 2014.

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2014
European Darts Championship
Darts
Sport in Mülheim an der Ruhr
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen